Соревнования по стрельбе их пневматической винтовки на 10 м среди мужчин на летних Олимпийских играх 2008 прошли 11 августа. Принял участие 51 спортсмен из 37 стран.

Перед последним выстрелом финала лидировали финн Хенри Хяккинен и Абхинав Биндра из Индии. Хяккинен неудачно выполнил свой выстрел (9,7 — худший его выстрел в финале) и оказался только третьим, пропустив на второе место Чжу Цинаня. Биндра, напротив, сделал свой лучший выстрел в финале (10,8) и выиграл золото. Для Индии это было первое в истории золото в индивидуальной дисциплине на Олимпийских играх и первое золото в целом с 1980 года.

Призёры

Рекорды

Результаты

Квалификация 
Зелёным выделены спортсмены, вышедшие в финал

Финал

Ссылки 
 Результаты на официальном сайте Игр